EF Education First steht für:
 EF Education First, Anbieter von Bildungs- und Reisedienstleistungen
 EF Education First, kurzzeitiger Name des US-amerikanischen Radsportteams EF Education-EasyPost